Самоцвет:
 Самоцвет, см. Самоцветы — драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни.
 Самоцвет — посёлок в муниципальном образовании Алапаевское Свердловской области России.
 Самоцвет — железнодорожная станция в посёлке Самоцвет.
 Курорт-Самоцвет — посёлок в муниципальном образовании Алапаевское Свердловской области России.
 Самоцвет, Матвей Феофилович (1867—1936) — русский военный деятель и педагог, полковник.
  Самоцвет, Феофил Матвеевич (1834—1907) — русский военный деятель и педагог, генерал от инфантерии.

См. также 
 Самоцветов
 Самоцветик
 Война Самоцветов